Bekić ist der Familienname folgender Personen:

 Almir Bekić (* 1989), bosnischer Fußballspieler
 Beki Bekić (* 1961), montenegrinischer Sänger
 Tomislav Bekić (1935–2008), serbischer Germanist und Übersetzer